Ferté ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Ferté (* 1955), französischer Automobilrennfahrer
 Armand Ferté (1881–1973), französischer Pianist, Dirigent und Musikpädagoge
 Henri de La Ferté-Senneterre (1599–1681), französischer Adliger und Offizier
 Michel Ferté (1958–2023), französischer Rennfahrer

Siehe auch:
 La Ferté (Begriffsklärung)